Krasnogvardéiskoie (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Krasnogvardéiskoie (Sovetski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Krasnogvardéiskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia